Чемпионат Азии по борьбе 1989 года проходил с 30 июня по 2 июля в Оараи (Япония).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

Борьба
Борьба
1989
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Японии
Борьба
Борьба
Чемпионаты Азии в Японии